Norsemen peut désigner :
 Les Norsemen : un peuple Germain vivant en Scandinavie.
 Norsemen : une série télévisée norvégienne